Tra le competizioni dello Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali di  il supergigante maschile si è disputato il 16 febbraio sulla pista Roza Chutor di Krasnaja Poljana. Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la medaglia d'oro, lo statunitense Andrew Weibrecht quella d'argento, il canadese Jan Hudec e lo statunitense Bode Miller, a pari merito, quella di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era il norvegese Aksel Lund Svindal, che aveva vinto a  sul tracciato di Whistler (in Canada) precedendo Bode Miller (medaglia d'argento) e Andrew Weibrecht (medaglia di bronzo).

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato

Data: domenica 16 febbraio 2014
Ore: 10.00 (UTC+3)
Pista: Roza Chutor
Partenza: 1 592 m s.l.m.
Arrivo: 970 m s.l.m.
Lunghezza: 2 096 m
Dislivello: 622 m
Tracciatore: Patrice Morisod (Francia)

Collegamenti esterni 
 

Supergigante maschile